A Fundação Educandário Pestalozzi é uma instituição educacional brasileira.

História do pestalo
Nasceu no ano de 1944 do ideal do casal Dr. Tomás Novelino, médico, e sua esposa professora Maria Aparecida Rebelo Novelino.

Instalações
É uma das maiores escolas do município de Franca contanto com duas unidades e um grande e moderno centro esportivo.  A Unidade I conta com os cursos diurnos de Educação Infantil (Prés I, II e III), Ensino Fundamental, Ensino Médio 
A Unidade II conta com os cursos de Educação Infantil (Prés I, II e III) e Ensino Fundamental, mantendo também o Lar-Escola que atende 250 crianças carentes em tempo integral. 

O Centro Esportivo, Cultural e Artístico Pestalozzi - CECAP é onde são desenvolvidas atividades de Educação Física, Educação Artística e Música com os alunos regularmente matriculados nas Escolas Pestalozzi. O qual será substituído pelo novo Poliesportivo - pelas suas dimensões já considerado o segundo maior da cidade -,  que está sendo construído junto à sede, Unidade I.

A alta qualidade do ensino ministrado nessas escolas, bem como o trabalho realizado junto às crianças assistidas no Lar-Escola, sempre foi reconhecido pela comunidade francana, e a preocupação em manter um alto padrão de atendimento em todos os setores permanece inalterada, baseada nos ideais de seus fundadores.

Missão da Fundação Educandário Pestalozzi: Contribuir com o desenvolvimento integral do indivíduo, trabalhando sentimento, vontade e razão, conscientizando-o de seu papel ativo, crítico e construtivo na sociedade.

Ver também 
 Johann Heinrich Pestalozzi

Ligações externas 
 Página da Fundação Educandário Pestalozzi

Instituições de educação infantil de São Paulo‎
Instituições de ensino fundamental de São Paulo‎
Instituições de ensino médio de São Paulo
Franca
Escolas particulares de São Paulo
Fundações em São Paulo em 1944